Praia das Pombas (Rio Grande do Sul)
Praia das Pombas (São Tomé e Príncipe)

Desambiguações de praias